Olaszország
Villalba, település Olaszországban, Szicília régióban, Caltanissetta megyében

 Spanyolország
Villalba del Alcor, község Spanyolországban, Huelva tartományban
Villalba de los Alcores, község Spanyolországban, Valladolid tartományban
Villalba de Duero, község Spanyolországban, Burgos tartományban
Villalba de Guardo, település Spanyolországban, Palencia tartományban
Villalba de los Llanos, település Spanyolországban, Salamanca tartományban
Villalba de la Loma, község Spanyolországban, Valladolid tartományban
Villalba de la Lampreana, község Spanyolországban, Zamora tartományban
Villalba de Perejil, község Spanyolországban, Zaragoza tartományban
Villalba del Rey, község Spanyolországban, Cuenca tartományban
Villalba de Rioja, település Spanyolországban, La Rioja autonóm közösségben
Villalba de la Sierra, község Spanyolországban, Cuenca tartományban